El triatló va ser una de les proves d'atletisme disputades durant els Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904. Aquesta era la primera vegada que es disputava.

El Comitè Olímpic Internacional integra aquesta prova dins el programa de l'atletisme, tot i que d'altres fonts el llisten entre les proves de gimnàstica. Hi participen més gimnastes que no pas atletes, tot i que les tres proves que es disputaven eren clàrament atlètiques: el salt de llargada, el llançament de pes, i la cursa de 100 iardes.

Hi prenen part 118 atletes en representació de 3 nacions.

Els resultats d'aquesta prova i els de la prova de triatló de gimnàstica eren utilitzats per determinar resultats de la competició gimnàstica.

Medallistes

Resultats 
Es desconeixen els resultats de les tres proves.

Totals

Referències 
 Base de dades del COI
 Charles J.P. Lucas. The Olimpic Games 1904. Consultable a LA84 Foundation  
 J.E. Sullivan. Spalding's Athletic Almanac for 1905. Consultable a LA84 Foundation  
  

Atletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 1904